Брильянте Мендо́са, также Данте Мендоса  (, 30 июля 1960, Сан-Фернандо, Пампанга, Филиппины) – филиппинский кинорежиссёр, оператор, продюсер. На 62 Каннском кинофестивале за свой фильм «Убой» удостоен награды за лучшую режиссуру.

Биография 
Закончил католический университет Святого Фомы в Маниле, где изучал рекламное искусство. Начинал как художник-дизайнер в театре, кино и на телевидении. В 2005 создал объединение независимых кинематографистов Centerstage Productions (CSP). Преподавал режиссуру в Киноакадемии Пусана.

Фильмография 
 2005: Массажист / Masahista (Золотой леопард МКФ в Локарно)
 2006: Летняя жара / Kaleldo
 2006: Учитель / Manoro 
 2007: Фантазия / Pantasya
 2007: Воспитанник / Foster Child (премии МКФ в Дурбане и Брисбене)
 2007: Рогатка / Tirador (премия Калигари на Берлинском МКФ, специальная премия жюри на МКФ в Марракеше, две премии Сингапурского МКФ)
 2008: Сербис / Serbis (номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ, Золотая киннара на МКФ в Бангкоке)
 2009: Убой / Kinatay (премия Каннского МКФ лучшему режиссёру и за лучшую постановку)
 2009: Лола  / Lola (номинация на Золотого льва Венецианского МКФ)
 2011: Пленник/ Captured (представлена на Берлинский МКФ 2012, номинация на Золотого медведя)
 2012: Чрево твое/ Thy Womb (две премии Венецианского МКФ)

Примечания

Ссылки 
 Персональный веб-сайт  

Кинорежиссёры Филиппин
Выпускники университета Санто-Томас